La nazionale Under-21 di pallavolo maschile dei Paesi Bassi è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dei Paesi Bassi con un'età inferiore di 21 anni ed è posta sotto l'egida dei Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-21

Collegamenti esterni
 

 U-21
Paesi Bassi